Résultats détaillés du simple messieurs de l'édition 1982 des Internationaux de France de tennis.

Faits marquants 
Cette édition voit se dérouler la plus longue finale disputée à ce jour () en quatre sets et quatre heures cinquante-six minutes de jeu entre Mats Wilander et Guillermo Vilas.

Parcours

Têtes de série

Qualifiés

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Cinquième partie

Sixième partie

Septième partie

Huitième partie

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple messieurs des Internationaux de France

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Tennis masculin en 1982
Simple messieurs des Internationaux de France
Tennis en France en 1982
Tennis en mai 1982
Tennis en juin 1982